Мисс США 1991 () — 40-й конкурс красоты Мисс США прошедший 22 февраля 1991 года, в Century II Convention Center, Уичито, Канзас. Победительницей конкурса стала Келли Маккарти из штата Канзас.

Ведущим конкурса стал Дик Кларк, комментатор Барбара Иден и победительница 1970 года — Дебора Шелтон.

Конкурс проводился во второй раз в городе Уичито, штат Канзас.

На данном конкурсе штаты участницы были представлены в формате Парада штатов: Средний Запад, Юг, Северо-восток и Юго-запад.

В 1991 году в последний раз стал последним годом, когда участница занявшее второе место представляла страну на международном конкурсе «Мисс Мира». Организаторы последнего конкурса объявили, что каждую страну будет представлять только участницы занявшие первое место. Начиная с 1992 года, было разделено участие девушек для «Мисс мира».

Результаты

Места

Специальные награды

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

      Победительница
      1-я Вице Мисс
      2-я Вице Мисс
      Топ 6 финалисток
      Топ 11 полуфиналисток

Финальные соревнования 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Топ 6

Штаты-участницы 

 — Кэндис Карли
 — Тиффани Смит
 — Марикарролл Верлинде
 — Анджела Роквелл
 — Дайан Шок
 — Мелани Несс
 — Валори Абате
 — Лори Люсидонио
 — ЛаКесия Смит
 — Роза Велилья
 — Тамара Родс
 — Ким Лехуа Дигмон
 — 
 — Лиза Морган
 — Кэти Беннетт
 — Хизер Бауэрс
 — Келли Маккарти
 — Сьюзан Фаррис
 — Мелинда Мерфи
 — Мелисса Оливер
 — Лиза Мари Лоусон
 — Лаура Уиллер
 — Линн Поти
 — Эйприл Херк
 — Митци Суонсон
 — Тиффани Хэзелл
 — Джоанн Йоргенсен
 — Зиба Айен
 — Джоди Дженсен
 — 
 — 
 — Тиффани Дантон
 — Морин Мюррей
 — Пэт Арнольд
 — Мишель Чистенсен
 — Эми Глейз
 — Джули Хури
 — Ольга Кальдерон
 — Адриенн Романо
 — Линда Майкл
 — Трэйси Руфти
 — Джиллейн Фоссум
 — Анджела Джонсон
 — Крис Богард
 — Патти Джо Бендер
 — Маргарет Кори
 — Трэйси Дорити
 — ЛаНэй Уильямс
 — Криста Рэнсботтом
 — Кимберли Тотдал
 — Венди Ли Данн

Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые в прошлом участвовали или побеждали в конкурсе «Мисс Америка»:
Кимберли Тотдал (Висконсин) — Мисс Висконсин 1989
Джоанн Кайлин Йоргенсен (Монтана) — Мисс Монтана 1992
Валори Абате (Коннектикут) — Мисс Коннектикут 1992 (Не стала финалисткой Мисс Америка)
Участницы, ранее участвовавшие в конкурсе «Юная мисс США»:
Джули Хури (Оклахома) — Юная мисс Оклахома 1985
Морин Мюррей (Нью-Йорк) — Юная мисс Нью-Гэмпшир 1983
Ольга Кальдерон (Орегон) — Юная мисс Орегон 1985
Джиллейн Фоссум (Северная Дакота) — Юная мисс Северная Дакота 1988
Участницы, которые участвовали на «Мисс мира Америка»:
Марикарролл Верлинде (Аризона) — Мисс мира Америка 1992
 (Айдахо) — Мисс мира Айдахо 1992
Лаура Уиллер (Массачусетс) — Мисс мира Массачусетс 1992
Джиллейн Фоссум (Северная Дакота) — Мисс мира Северная Дакота 1992
Криста Рэнсботтом (Западная Виргиния) — Мисс мира Западная Виргиния 1992

Судьи 

Шейла Мэннинг

Дон Кричтон
Гай Ли
Шэрин Скитер
Джо Уолш

Эдриенн Барбо

Примечания

См. также 
 Мисс Мира 1991
 Мисс Вселенная 1991
 Мисс Интернешнл 1991

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1991
События 22 февраля
Февраль 1991 года
1991 год в Канзасе
Уичито